Domela ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919), niederländischer Politiker
 Harry Domela (1904/1905–1979), lettisch-baltendeutscher Hochstapler, Autor und Spanienkämpfer
 Jan Domela (1894–1973), US-amerikanischer Künstler und Illustrator
 César Domela (1900–1992), niederländischer Maler und Bildhauer